„Семейство Адамс“ () е американска комедия от 1991 г., на режисьора Бари Зоненфелд. Премиерата на филма е на 22 ноември 1991 г.

Сюжет 

В тъмната къща на Адамс се появява изгубен преди години член на семейството – чичо Фестър…

Актьорски състав

Награди

Бележки

Външни препратки 
    
    

Филми от 1991 година
Американски комедии
Филми, базирани на сериали
Филми на Бари Зоненфелд